Никола́й Алексе́евич Бирилёв (, Калязинский уезд, Тверская губерния — , Санкт-Петербург) — российский контр-адмирал. Старший брат морского министра Алексея Бирилёва.

Биография 
Николай Бирилёв родился 9 декабря 1829 года в сельце Гари Калязинского уезда Тверской губернии. Воспитывался в семье с братьями Алексеем и Михаилом (15.09.1831—13.11.1885), которые в будущем стали морскими офицерами.

На службе с 1845 года. В 1847 году окончил Морской кадетский корпус. Далее переведён на Черноморский флот. В 1848-1850 годах на фрегате «Кагул», корабле «Селафаил» и пароходе «Боец» крейсировал в Чёрном море. 

Накануне Крымской войны на корвете «Пилад» крейсировал у восточного побережья Чёрного моря (1852 год) и охотником в береговом отряде участвовал в перестрелках с горцами. 19 апреля 1853 года произведен лейтенанты. В кампанию 1853 года в должности флаг-офицера на кораблях «Ягудиил», «Великий князь Константин» и «Двенадцать Апостолов» крейсировал в Чёрном море. На пароходе «Крым» участвовал в Синопском сражении и за отличное присутствие духа и точное исполнение распоряжений награжден орденом Св. Анны III степени с бантом и назначен адъютантом 1-й бригады 4-й флотской дивизии. 

Участвовал в обороне Севастополя (1854—1855) с 9 сентября 1854 года по 5 или 6 мая 1855 года, когда был тяжело ранен картечью в голову. Командир отрядов охотников (добровольцев) в многочисленных вылазках с 3-го бастиона, где он командовал аванпостами в чине лейтенанта. Широко известна вылазка Бирилёва во главе отряда в  11 марта 1855 года, когда ему удалось захватить батареи правой параллели, срыть до основания батарею в , наглухо заклепать восемь пушек. 

После окончания войны переведён в Балтийский флот и получил назначение в должность старшего офицера линейного корабля «Выборг». 

В июле 1859 года Н. А. Бирилёв, по собственному прошению, назначен командовать отправляющимся на Дальний Восток России в составе 3-го Амурского отряда корветом «Посадник». Совершив полукругосветное путешествие, на нём посетил Сингапур, Батавию, Китай и Японию, участвовал в Цусимском инциденте. В 1863 году вернулся на Балтику и на этом же корвете крейсировал у Курляндских берегов во время напряжённости в Польше. 29 июля 1863 года произведен в капитаны 1-го ранга. 26 августа 1863 года назначен командиром броненосного фрегата «Петропавловск». 

В 1864—1866 годах командовал парусно-паровым фрегатом «Олег». В 1872 году вышел в отставку. Умер 5 июня 1882 года в Петербурге и похоронен на  в Санкт-Петербурге, рядом с могилами супруги и тестя — поэта Ф. И. Тютчева.

Семья 

Жена — фрейлина Мария Фёдоровна Тютчева (1840—1872), дочь знаменитого поэта Ф. И. Тютчева. Венчание состоялось 5 февраля 1865 года в русской церкви в Ницце.

Единственная дочь Мария родилась 30 января 1866 года. После её ранней смерти Бирилёв впал в тяжёлую депрессию , от которой не смог оправиться до самой смерти.

Награды и память 
За оборону Севастополя награждён орденом Святого Георгия 4-й степени, орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами, орденом Святой Анны 2-й степени с мечами и императорской короной. Указ императора от 2 марта 1855 года о представлении Николая Алексеевича к «Георгию»: «В воздаяние за отличное мужество и храбрость, оказанные в ночных вылазках из Севастополя 20 декабря 1854 года и 20 января 1855 года». В 1865 году награжден орденом Св. Владимира III степени.

Остров Бирилёва (Тэгудо) в Японском море назван в его честь.

Примечания

Литература 
 
 
 Веселаго Ф. Ф. Общий морской список. — СПб.: Тип. В. Демакова. — Ч. 9: Царствование Николая I. А-Г. - 1897. - стр. 234-237.

Участники Крымской войны
Николай Алексеевич
Участники Синопского сражения